Лора́н Годе́ (; 6 июля 1972, Париж, Франция) — французский писатель и драматург. Лауреат Гонкуровской премии.

Биография 
Выпускник Университета Париж III Новая Сорбонна, Лоран Годе выбрал литературную карьеру. Роман «Солнце клана Скорта» получил критическое признание и принёс автору Гонкуровскую премию, самую престижную литературную награду Франции.

Произведения

Романы 
 Крики / Cris (2001)
 Смерть короля Тсонгора / La Mort du roi Tsongor (2002)
 Солнце клана Скорта / Le Soleil des Scorta (2004)
 Эльдорадо / Eldorado (2006)
 Врата ада / La Porte des Enfers (2008)
 Ураган / Ouragan (2010)
 Pour seul cortège (2012)
 Danser les ombres (2015)
 Écoutez nos défaites (2016)

Сборники рассказов 
 Невольничья кровь / Sang négrier (2006)
 В мозамбикской ночи / Dans la nuit Mozambique (2007)
 Voyage en terres inconnues (2008)
 Les oliviers du Négus (2011)

Сборники стихов 
 De sang et de lumière (2017)

Пьесы 
 Онис неистовый / Onysos le furieux (1997)
 Pluie de cendres (1998)
 Combats de possédés (1999)
 Cendres sur les mains (2001)
 Голубой тигр Евфрата / Le tigre bleu de l'Euphrate (2002)
 Salina (2003)
 Médée Kali (2003)
 Les sacrifiées (2004)
 Sofia Douleur (2008)
 Sodome, ma douce (2010)
 Les enfants Fleuves (2011)
 Danse, Morob (2016)

Либретто 
 Les sacrifiées, адаптация одноимённой пьесы (2008)
 Mille orphelins (2011)
 Médée Kali, адаптация одноимённой пьесы (2013)
 Daral Shaga (2014)
 Maudits les innocents (2014)

Книги для детей 
 La tribu de Malgoumi (2008)

Фотоальбомы 
 Je suis le chien Pitié, фотограф Оан Ким (2009)
 Voodoo, фотограф Гаэль Турин, авторы текста Лоран Годе и Лаэнек Юрбон (2011)

Библиография на русском языке

Фильмография 
 Океаны (2010) — сценарист

Награды 
 Крики
 Prix Atout Lire de la ville de Cherbourg (2001)

 Смерть короля Тсонгора
 Гонкуровская премия лицеистов (2002)
 Французская премия книгораспространителей (, 2003)
 Prix Lire dans le noir (2012) за аудиоверсию

 Солнце клана Скорта
 Гонкуровская премия (2004)
 Премия жюри Жана Жионо (2004)
 Премия Эжена Даби (, 2004)
 Prix du meilleur livre adaptable Международного форума кино и литературы в Монако (2005)

 Врата ада
 Премия бельгийского журнала «Гаэль» (, 2009)

 Эльдорадо
 Премия Еврегио (, , 2010)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 
 
 

Французские писатели
Французские драматурги
Лауреаты Гонкуровской премии